Die YAQI Group Cup Chinese Pool World Championship 2017 war ein Poolbillardturnier, das vom 13. bis 16. März 2017 im First High School Stadium in Yushan in der chinesischen Provinz Jiangxi stattfand. Gespielt wurde die Disziplin Chinese 8-Ball, also 8-Ball auf einem 9-Fuß-Snookertisch.

Sieger wurde der Chinese Yang Fan, der im Finale seinen Landsmann Chu Bingjie mit 21:19 besiegte. Das Spiel um Platz drei gewann der Schotte Jayson Shaw mit 13:12 gegen Liu Haitao. Titelverteidiger war der Chinese Shi Hanqing, der in der Runde der letzten 32 gegen Phone Myint Kyaw ausschied.

Bei den Damen setzte sich die Chinesin Fu Xiaofang im Finale mit 17:16 gegen Yu Jinpeng durch. Den dritten Platz belegte Titelverteidigerin Chen Siming, die das kleine Finale mit 11:8 gegen die Südkoreanerin Kim Ga-young gewann.

Modus 
Die 64 Teilnehmer des Herrenturniers wurden in zwei Gruppen eingeteilt, eine chinesische Gruppe und eine internationale Gruppe mit nicht aus China stammenden Spielern, in denen sie im Doppel-K.-o.-System gegeneinander antraten. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde. Beim Damenturnier, bei dem die 32 Teilnehmerinnen ebenfalls in zwei Gruppen eingeteilt wurden, wurde ab dem Achtelfinale im K.-o.-System gespielt. In beiden Wettbewerben wurde mit Wechselbreak gespielt.

Preisgeld

Finalrunde

Herren

Damen

Weblinks 
 Chinese Pool World Championship 2017 bei azbilliards.com

Einzelnachweise 

Poolbillardturnier
Poolbillardveranstaltung 2017
Sport (Jiangxi)
Billardturnier in der Volksrepublik China